Nival — российский независимый разработчик компьютерных игр. Компания основана в 1996 году Сергеем Орловским, который занял пост руководителя СЕО компании. Фигурировала под именами Nival Entertainment и Nival Interactive, также были подразделения Nival Online и Nival Network. Офисы компании расположены в Лимассоле, Санкт-Петербурге и Москве.

История компании 
 Ноябрь 1996 года — основание компании Сергеем Орловским под брендом Nival Entertainment
 Апрель 2005 года — Ener1 Group приобрёл компанию Nival Interactive
 Октябрь 2005 года — начало издательской деятельности на территории России, СНГ и стран Балтии
 Октябрь 2006 года — основание Nival Online
 Ноябрь 2007 года — Сергей Орловский возвращает полный контроль над Nival Interactive
 Декабрь 2007 года — Nival Online, совместно с IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объединяются в холдинг Astrum Online Entertainment
 Сентябрь 2008 года — создаётся Nival Network
 Июль 2009 года — Nival Online переименовывается в Astrum Nival
 Декабрь 2009 года — запущена игровая сеть ZZima.com
 Февраль 2010 года — Mail.Ru выкупает 100 % компании Astrum Nival
 Апрель 2011 года — Nival Network приобретает компанию Nival Interactive и начинает работать под единым брендом Nival
 Декабрь 2013 года — Nival привлекает 6 млн долларов инвестиций от фонда Almaz Capital Partners Июль 2015 года — головной офис компании переезжает в Санкт-Петербург
 Июль 2016 года — штаб-квартира компании переезжает в Лимассол с целью сфокусироваться на глобальных рынках
 Декабрь 2016 года — компания закрывает свою игровую сеть ZZima.
 Февраль 2017 года — компания анонсирует первый в мире искусственный интеллект на основе нейронных сетей в жанре RTS

 Вышедшие игры 
 Аллоды: Печать Тайны (1998)
 Аллоды II: Повелитель душ (1999)
 Проклятые земли (2000)
 Демиурги (2001)
 Блицкриг (2003)
 Блицкриг: Восточный фронт Блицкриг: Дьяволы в хаки Блицкриг: Операция «Север» Блицкриг: Пылающий горизонт Блицкриг: Рокот бури Блицкриг: Смертельная схватка Блицкриг: Смертельная схватка 2 Блицкриг: Смертельная схватка 3 Блицкриг: Смертельная схватка 4 Блицкриг: Смертельная схватка 5 Демиурги II (2003)
 Silent Storm (2003)
 Silent Storm: Часовые Серп и молот Блицкриг II (2005)
 Блицкриг II: Возмездие Блицкриг II: Освобождение Ночной Дозор (2005)
 Heroes of Might and Magic V (2006) — совместно с Ubisoft
 Heroes of Might and Magic V: Владыки Севера Heroes of Might and Magic V: Повелители Орды Дневной Дозор (2006) — совместно с Targem Studio
 Великие битвы (2007) — совместно с Arise и N-Game Studios
 Курская Дуга + Курская битва. Забытые сражения
 Битва за Тобрук
 Высадка в Нормандии
 Сталинград
 Аллоды Онлайн (2009)
 King's Bounty: Legions (2011)
 Prime World (2012)
 Prime World: Алхимия (2012)
 Prime World: Defenders (2012)
 Etherlords (2012) — совместно с Targem Games
 Prime World: Defenders 2 (2016)
 Блицкриг 3'' (2017)
 Путь императора

Награды 
 Prime World:
 «Лучшая онлайн-игра» и «Лучший игровой дизайн» по версии КРИ Awards 2011.
 «Лучшая стратегия E3 2011» по версии IGN.
 «Лучшая социальная игра Gamescom» по версии GamingXP.
 «Лучшая отечественная игра 2012 года по версии Игромании»
 «Лучшая отечественная игра 2012 года по версии Stopgame.ru»
 «Лучшая стратегия E3 2013» по версии FEZ
 «Лучшая MOBA E3 2013» по версии RTSGuru
 King's Bounty: Legions — продолжение серии King’s Bounty для мобильных устройств:
 «Лучшая социальная игра» по версии КРИ Awards 2011.
 Perpetuum Mob 2013 Лучшая мобильная ONLINE игра — Версия Pro
 Perpetuum Mob 2013 Лучшая мобильная ONLINE игра — Версия User 2 место
 Facebook Игра года 2013 — Выбор сотрудников
 Computer Times — Выбор редакции

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр России
Производители компьютерных игр по алфавиту